Męka – pasja Jezusa Chrystusa (Męka Pańska)
 Męka Chrystusa  – obraz Hansa Memlinga
 Męka – dzielnica Sieradza (od 1979)
 Męka Księża – dzielnica Sieradza (od 1979)
 Męka – dawna gmina w powiecie sieradzkim
 Męka milczenia – brytyjski film z 1929